Mae Tha (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lampang, Thailanda, cu o populație de 63.032 de locuitori și o suprafață de 810,543 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 90 de sate (muban).

Amphoe în provincia Lampang